Рибейра́н-Пре́ту () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Рибейран-Прету. Входит в экономико-статистический микрорегион Рибейран-Прету.

Население составляет 703 437 человек на 2019 год, таким образом, Рибейран-Прету являлся 27-м крупнейшим бразильским городом. 

Его ИЧР составляет 0,800 (очень высокий)

Занимает площадь 651,366 км².

Плотность населения — 860,5 чел./км².

Праздник города — 19 июня.

История 
Город Рибейран-Прету был основан в 1856 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 10 095 559 тыс. реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 18 312,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,855 (данные: Программа развития ООН).

География 
Расположен на Бразильском плоскогорье.

Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Aw.

Транспорт 
В 18 км от центра города находится международный аэропорт Рибейран-Прету.

Галерея

Примечания 

Муниципалитеты штата Сан-Паулу